Lisk ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Lisk (* 1977), deutscher Hip-Hop-Künstler
 Ricarda Lisk (* 1981), deutsche Triathletin